Іданя-а-Нова () — португальська власна назва.

Топоніми

Іданя-а-Нова — муніципалітет.
 Іданя-а-Нова (парафія)